Dutch Mantell – ex wrestler e manager statunitense
 Gideon Mantell – geologo, paleontologo e medico britannico
 James Mikley Mantell Posey – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Joe Mantell – attore statunitense
 Robert B. Mantell – attore scozzese
 Walter Mantell – scienziato e politico neozelandese